Popów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Popów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Popów, un village du powiat de Łowicz dans la voïvodie de Łódź
 Popów, un village du powiat de Poddębice dans la voïvodie de Łódź
 Popów, un village dans la voïvodie de Lublin
 Popów, un village dans la voïvodie de Silésie, siège de la gmina de Popów.